Reuchlin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Reuchlin (1660–1707), deutscher evangelischer Theologe  
 Friedrich Jakob Reuchlin (1695–1788), deutscher evangelischer Theologe  
 George Reuchlin (* 1938), niederländischer Schriftsteller
 Hermann Reuchlin (1810–1873), deutscher Historiker
 Johan Reuchlin (1874–1912), niederländischer Reedereiunternehmer
 Johann Caspar Reuchlin (1714–1764), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent 
 Johannes Reuchlin (1455–1522), deutscher Philosoph und Humanist
 Mathias Reuchlin († 1538), deutscher Benediktinerabt  

Reuchlin steht für:
 Reuchlin (Freimaurerloge), Pforzheimer Freimaurerloge